Zander se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claus Dieter Zander
 Richard Henry Zander
 Robert Zander